Sherpa steht für:
 Sherpa, Volk in Tibet und Nepal
 Sherpa (Sprache), eine tibetische Sprache
 ein Hochgebirgsträger, siehe Sherpa #Übertragene Bedeutungen
 Sherpa (Chefunterhändler), Chefunterhändler einer Regierung bei Gipfeltreffen
 Name eines Simulationsprogramms für Hochenergie-Teilchenphysik, siehe Monte-Carlo-Simulation #Programmpakete
 die Sonnenschutzmittel-Marke Sherpa Tensing

Fahrzeuge:
 Short 330/C-23 Sherpa, ein Transportflugzeug, siehe Short 330
 Hulas Sherpa, indisches Geländewagenmodell, siehe Hulas Motors #Fahrzeugmodelle
 Leyland Sherpa, britisches Transportermodell
 Renault Sherpa, französisches Militärfahrzeug
 Subaru Sherpa, japanisches Pkw-Modell, siehe Subaru Rex
 Fiberfab Sherpa, deutsches Kit-Car auf Citroën 2CV-Basis, siehe Fiberfab GmbH
 eine Typfamilie von Flugzeugschleppern von Goldhofer

Sherpa ist ein optionaler Bestandteil des Namens folgender Personen:
 Ang Rita Sherpa (* 1948), nepalesischer Bergsteiger
 Ang Tshering Sherpa (* 1953), nepalesischer Unternehmer und Funktionär
 Appa Sherpa, nepalesischer Bergsteiger
 Chhewang Nima Sherpa (1967–2010), nepalesischer Bergsteiger
 Dachhiri Dawa Sherpa (* 1969), nepalesischer Berg- und Ultramarathonläufer sowie Skilangläufer
 Kami Rita Sherpa, nepalesischer Bergführer vom Volk der Sherpa
 Lhakpa Sherpa (* 1973), nepalesische Bergsteigerin
 Lucky Sherpa, nepalesische Diplomatin und Politikerin 
 Mingma Sherpa (* 1978), nepalesischer Bergsteiger
 Pemba Dorjee Sherpa, nepalesischer Bergsteiger
 Phurba Tashi Sherpa Mendewa, nepalesischer Bergsteiger
 Tenzing Norgay Sherpa (1914–1986) nepalesischer Bergsteiger und Erstbesteiger des Mount Everest

Siehe auch:
 Personennamen der Sherpa